Pölsen steht für:
 Pölsen (Gemeinde Uttendorf), Ortschaft von Uttendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Pölsen (Gemeinde Pölstal), Ortslage von Sankt Johann am Tauern, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Pöls (Fluss), Nebenfluss der Mur in der Steiermark